Alliantie of bondgenootschap, een verdrag tussen staten, zakenpartners of individuen, omwille van een gemeenschappelijk voordeel
 Alliantie (adel), een verbintenis tussen twee adellijke families, meestal door huwelijk (zie ook: Alliantiewapen)
 Alliantie (IJsland), een sociaaldemocratische politieke partij in IJsland
 De Alliantie (rapgroep), een rapgroep uit Zwolle